Саррагаши́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Эньян. Округ коммуны — Миранд.

Код INSEE коммуны — 32414.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 610 км к югу от Парижа, в 125 км западнее Тулузы, в 55 км к западу от Оша.

На юге коммуны протекает река Адур.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 254 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 134 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 98 были экономически активными, 36 — неактивными (показатель активности — 73,1 %, в 1999 году было 68,9 %). Из 98 активных жителей работали 96 человек (51 мужчина и 45 женщин), безработных было 2 (1 мужчина и 1 женщина). Среди 36 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 18 — пенсионерами, 12 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Варфоломея в романском стиле (XI век)
 Виноградник XIX века. На нём растёт 600 кустов непривитой лозы около двадцати различных сортов. Исторический памятник с 2012 года

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер